Signatura puede referirse a:

 Signatura, firma de un documento.
 Signatura, indicador de colocación en una biblioteca.
 Signatura, indicador de colación de los cuadernos en un manuscrito o libro impreso.
 Signatura, en programación, descripción de un tipo de dato.

Matemáticas 
La signatura de una permutación que es ±1 según se trate de una permutación par o impar.
La signatura de una forma cuadrática real no degenerada es un par ordenado que indica el número de autovalores positivos y negativos de la matriz asociada.
Relacionado con lo anterior se tiene la signatura métrica del tensor métrico de una variedad pseudoriemanniana.
También relacionado con lo anterior se tiene la signatura topológica de una variedad de 4k dimensiones orientable y compacta.
La signatura de una cadena de subespacios es una secuencia de dimensiones de subespacios.
Signatura de un nudo 

da:Signatur (flertydig)
de:Signatur
en:Signature (disambiguation)
fr:Signature (homonymie)
it:Signature
ja:シグネチャ
no:Signatur
pt:Assinatura (desambiguação)
ro:Signature
ru:Сигнатура